Borscht ist der Familienname folgender Personen:
 Mirko Borscht (* 1971), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Wilhelm Ritter von Borscht (1857–1943), deutscher Politiker und Bürgermeister von München

Borscht steht auch für:
 Fundplatz Borscht in Liechtenstein

Siehe auch:
 Borschtsch
 Borst